The Rehearsal steht für:

 The Rehearsal (Theaterstück) von George Villiers, 2. Duke of Buckingham (1672)
 The Rehearsal (1969), US-amerikanischer Kurzfilm von Stephen F. Verona
 The Rehearsal (1974), US-amerikanisch-griechischer Film von Jules Dassin 
 The Rehearsal (2016), neuseeländischer Film von Alison Maclean